Der Wahlkreis Bersenbrück ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst mit Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sämtliche Samtgemeinden im Landkreis Osnabrück. Des Weiteren gehören die Stadt Damme und die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, die im Landkreis Vechta liegen, zum Wahlkreis.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Bersenbrück acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christian Calderone (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Marcel Queckemeyer (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 73.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 73 Bersenbrück keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon sechs mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat konnte Christian Calderone (CDU) erfolgreich verteidigen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 60,7 % unter dem Landesdurchschnitt von 63,1 %.

! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 53,61
| 49,89
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 27,67
| 27,59
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 7,56
| 6,14
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 4,30
| 7,77
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 2,52
| 2,81
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
| 
| 4,34
| 4,46
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,07
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,05
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,22
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,01
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,07
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,35
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,39
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,13
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,05
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Bersenbrück keine Einzelbewerber und fünf Direktkandidaten von Parteien an. Durch Zweitstimme sind weitere sechs Landeswahlvorschläge zu wählen, so dass der Wahlzettel elf Zeilen hatte. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christian Calderone (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Claus Peter Poppe (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 73.

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="01" | CDU
|data-sort-value="Calderone, Christian" | Christian Calderone
| 57,6
| 50,3
|-
|data-sort-value="02" | SPD
|data-sort-value="Poppe, Claus Peter" | Claus Peter Poppe
| 28,5
| 24,3
|-
|data-sort-value="03" | FDP
|data-sort-value="Bertelt, Heiko" | Heiko Bertelt
| 5,3
| 12,1
|-
|data-sort-value="04" | GRÜNE
|data-sort-value="Henemann, Andreas" | Andreas Henemann
| 6,7
| 8,5
|-
|data-sort-value="05" | DIE LINKE
|data-sort-value="Adams, Swen" | Swen Adams
| 1,9
| 1,8
|-
|data-sort-value="20" | PIRATEN || || ||1,5
|-
|data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER || || ||0,6
|-
|data-sort-value="14" | NPD || || ||0,5
|-
|data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen || || ||0,2
|-
|data-sort-value="16" | PBC || || ||0,1
|-
|data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 56,8 %.

Landtagswahl 2008 

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
|data-sort-value="Coenen, Reinhold" | Reinhold Coenen
| 58,9
| 58,5
|-
| SPD
|data-sort-value="Poppe, Claus Peter" | Claus Peter Poppe
| 26,8
| 23,1
|-
| FDP
|data-sort-value="Wehrmann" | Holger Wehrmann
| 6,2
| 7,6
|-
| Die Linke
|data-sort-value="Maurer" | Andreas Maurer
| 4,6
| 4,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
|data-sort-value="Strzelczyk" | Merlin Strzelczyk
| 3,5
| 4,1
|-
| NPD
|
|
| 0,9
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|}

Nach Coenens Tod am 4. Oktober 2011 rückte Harald Noack über die CDU-Landesliste in den Landtag nach.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Osnabrück)
Politik (Landkreis Vechta)